Морристаун () — населённые пункты в США:

 Морристаун — город в округе Райс штата Миннесота
 Морристаун — тауншип в округе Райс штата Миннесота
 Морристаун — город в округе Моррис штата Нью-Джерси
 Морристаун — город в округе Хэмблен штата Теннесси